De Robertijnen was een dynastie van het Franse koningshuis. De dynastie was een schakel tussen de Karolingen en het huis Capet. De naam van de dynastie komt van de voornaam van de stamvader Robert de Sterke. De dynastie leverde drie Franse koningen, Odo I, zijn broer Robert I en Hugo Capet, die aanzien wordt als de laatste koning van West-Francië, de eerste koning van Frankrijk en de stichter van de Capetingers of het Huis Capet. De Robertijnen domineerden West-Francië tussen midden de 9de eeuw tot eind 10de eeuw.

Duiding stamboom manuscript 
De drie gekroonde hoofden zijn niet dezelfde als de stamboom hierboven. Het gekroonde hoofd links is Raoulph of Rudolf van Frankrijk. Hij was getrouwd met Emma, de dochter van Robert I van Frankrijk. Boven Raoulph staat zijn vader Richard I van Bourgondië. Zij behoren tot de dynastie van de Bosoniden.